Turniej gry pojedynczej mężczyzn w badmintonie podczas Letniej Uniwersjady 2007 odbył się w dniach 12 - 15 sierpnia w hali Uniwersytetu Thammasat w Bangkoku.

Złoto zdobył reprezentant gospodarzy Boonsak Ponsana, pokonując w finale Chińczyka Chen Hong. Brąz zdobyli: Poompat Sapkulchannart i Liao Sheng-shiun (przegrani w półfinałach)

Faza finałowa

Linki zewnętrzne 
 Drabinka turnieju

2007
Dyscypliny rozgrywane podczas Letniej Uniwersjady 2007